Архиепархия Денвера () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Денвер, США. В митрополию Денвера входят епархии Колорадо-Спрингса, Пуэбло и Шайенна. Кафедральным собором архиепархии Денвера является собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
5 февраля 1868 года Святой Престол учредил апостольский викариат Колорадо и Юты, выделив его из епархии Санта-Фе. В 1870 году апостольский викариат Колорадо и Юты был переименован в апостольский викариат Колорадо.

16 августа 1887 года апостольский викариат Колорадо был преобразован в епархию Денвера.

15 ноября 1941 года Римский папа Пий XII издал буллу Quae ad maius, которой возвёл епархию Денвера в ранг архиепархии. В этот же день архиепархия Денвера передала часть своей территории новой епархии Пуэбло.

10 ноября 1983 года архиепархия Денвера уступила часть своей территории новой епархии Колорадо-Спрингса.

Ординарии архиепархии 
 епископ Joseph Projectus Machebeuf (Macheboeuf) (3.03.1868 — 10.07.1889)
 епископ Nicholas Chrysostom Matz (10.07.1889 — 9.08.1917)
 епископ John Henry Tihen (21.09.1917 — 6.01.1931)
 архиепископ Urban John Vehr (17.04.1931 — 18.02.1967)
 архиепископ James Vincent Casey (18.02.1967 — 14.03.1986)
 архиепископ Джеймс Фрэнсис Стэффорд (3.06.1986 — 20.08.1996), назначен председаталем Папского совета по делам мирян
 архиепископ Чарльз Джозеф Шапью (18.03.1997 — 19.07.2011), назначен архиепископом Филадельфии
 архиепископ Samuel Joseph Aquila (29.05.2012 — по настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3;
 Булла Quae ad maius , AAS 34 (1942), стр. 192.

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии  
 Информация  

Католические епархии США
Религия в Колорадо
Культура Денвера